Каспрович () — польская фамилия. Известные носители:

 Каспрович, Эразм Лукаш (1835—1922) — польский издатель, работавший в Германии.
 Каспрович, Ян (1860—1926) — польский поэт, драматург, литературный критик, переводчик.